Sergio IV
 Papa Sergio IV
 Sergio IV, Duca di Napoli